Le terme Route 10 ou Route 010 peut désigner plusieurs routes :

Amérique

États-Unis 
 U.S. Route 10
 Interstate 10

Canada 
 Route 10 au Manitoba
 Route 10A au Manitoba
 Route 10 au Nouveau-Brunswick
 Route 10 en Nouvelle-Écosse
 Route 10 en Ontario
 Route 10 en Terre-Neuve-et-Labrador

Bolivie 
 Route 10

Brésil 
 BR-010 dans l’état de Rio Grande do Sul
 RS-010

Paraguay 
 Route 10

Uruguay 
 Route 10

Europe 
 Route européenne 10
 Route européenne 010

Allemagne 
 Route fédérale 10 ()

France 
 Autoroute A10
 Route nationale 10
  dans certains départements
 Route territoriale 10 en Corse

Lituanie 
 Route magistrale 10

Serbie 
 Route magistrale 10

Suisse 
 Route principale 10

Voir aussi